Чарльз Холл: Холл, Чарльз Мартин (1863—1914) — американский инженер-химик.
 Холл, Чарльз Френсис (1821—1871) — исследователь Арктики, руководитель первой американской экспедиции к Северному полюсу, этнограф, писатель.